Niemcy:
 Breitscheid – dzielnica Ratingen
 Breitscheid – dzielnica gminy Neunkirchen-Seelscheid w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia w powiecie Rhein-Sieg-Kreis
 Breitscheid – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Lahn-Dill
 Breitscheid – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mainz-Bingen
 Breitscheid – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied

Osoby:
 Rudolf Breitscheid – niemiecki polityk

Inne:
 Breitscheid – ród

Zobacz też:
 Breidscheid
 Breitscheidt